Ys IV es una subserie de la serie Ys de Nihon Falcom, y es referido a los siguientes videojuegos:
Ys IV: Mask of the Sun, para Super NES creado por Tonkin House y PlayStation 2 por Taito; 
Ys IV: The Dawn of Ys, para TurboDuo desarrollado por Hudson Soft; o
Ys IV: Memories of Celceta, para PlayStation Vita.

4